Náletů na Prahu bylo v průběhu druhé světové války několik:

Letecký útok na Prahu 15. listopadu 1944 – shoz pum z jediného letounu B-17 amerických vzdušných sil na elektrárnu v Holešovicích
 Letecký útok na Prahu 14. února 1945 – bombardování Smíchova, Vršovic, Nuslí, Žižkova, Nového Města a Vinohrad letadly amerických vzdušných sil
 Letecký útok na Prahu 25. března 1945 – útok mj. na zbrojní závody ČKD ve Vysočanech a Libni a na letiště Kbely a Letňany

Vedle spojeneckých náletů zaútočila na městské centrum během Pražského povstání v květnu 1945 německá Luftwaffe.